The Beautiful Liar – film del 1918 diretto da Ben F. Wilson
 The Beautiful Liar – film del 1921 diretto da Wallace Worsley